Коротково — название населённых пунктов:

Россия 
 Коротково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Коротково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Коротково — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Коротково — деревня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Коротково — деревня в Беловском районе Кемеровской области.
 Коротково — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Коротково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Коротково — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Коротково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Коротково — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Коротково — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Коротково — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Коротково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Коротково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Коротково — деревня в Переславском районе Ярославской области.